D9, D.9, D-9, D.IX ou D09 peut faire référence à :

Cinéma 
 Digital-S, un format vidéo.

Musique 
 Drain Gang, collectif musical suédois.

Domaine du bâtiment et des travaux publics 
 Caterpillar D9, un type de bulldozer construit par Caterpillar.

Domaine militaire 
 Albatros D.IX, un avion de chasse allemand ;
 Dewoitine D.9, un avion de chasse français ;
 HMS Imperial (D09), un destroyer de Classe I de la Royal Navy ;
 HMS Trumpeter (D09), un porte-avions d’escorte de Classe Bogue de la Royal Navy;
 , un prototype d'automitrailleuse soviétique.

Médecine 
 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés (D09), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC D09, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Organisations 
 Digital 9 est un réseau collaboratif intergouvernemental regroupant les pays les plus avancés en matière de numérique.

Transports 
Aviation
  ;
 Jodel D9, un avion léger monoplace de la société française Jodel.

Routes
   dans certains départements, en France ;
   reliant la frontière bosniaque à Opuzen.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
